Паула Каня і Поліна Пєхова були чинними чемпіонками, але цього разу Канія вирішила не брати участі. Пехова грала в парі з Ксенією Палкіною, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Тімеа Бабош і Ярослава Шведова.
Бабош і шведова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Ольга Говорцова і Менді Мінелла з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2013